Cirrhineris filigera är en ringmaskart som beskrevs av Lesson in Blainville 1828. Cirrhineris filigera ingår i släktet Cirrhineris och familjen Cirratulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
filigera